

Села:
 Бубнівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Бубнівка — Рівненська область, Рівненський район
 Бубнівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Наркевицька селищна громада
 Бубнівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Сатанівська селищна громада

Заказник:
 Бубнівка — ботанічний заказник між селами Лисівці та Шипівці Заліщицького району Тернопільської області

Бубнівка — село, Гомельська область, Октябрський район

Див. також 
 Бубнів
 Бубнівська Слобідка